USS to skrótowiec, który może oznaczać:
 United States Ship – Okręt Stanów Zjednoczonych (zobacz też: lista skrótowców przed nazwami okrętów)
 Ukierunkowane szczelinowanie skał metodą strzelniczą – jedna z metod aktywnej profilaktyki tąpań
 Ukraińscy Strzelcy Siczowi